Baptist Noel kan syfta på:

*Baptist Noel (1658–1690), engelsk politiker, parlamentsledamot för Rutland
Baptist Noel, 3:e viscount Campden (1611–1682), engelsk politiker
Baptist Noel, 3:e earl av Gainsborough (1684–1714), brittisk peer
Baptist Noel, 4:e earl av Gainsborough (1708–1751), brittisk peer
Baptist Noel, 5:e earl av Gainsborough (1740–1759), brittisk peer
Baptist Wriothesley Noel (1799–1873), engelsk evangelikal präst av aristokratisk familj